«Alesta» — третій студійний альбом румунської поп-співачки Александри Стан. Реліз відбувся 9 березня 2016 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Александри Стан 

Альбоми Александри Стан